Andrij Chomyn (1968–1999) – ukraiński piłkarz
 Andrij Chomyn (ur. 1982) – ukraiński piłkarz